Хуан Борхес Матос (; род. 28 марта 1966, Гуантанамо) — кубинский шахматист; гроссмейстер (2004).

Трёхкратный чемпион Кубы (1987, 1993 и 1995).

В составе сборной Кубы участник 2-х Олимпиад (1988 и 1998).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Кубы